Als Stedingsehre werden heute zwei Gedenkstätten an den Stedingerkrieg bezeichnet:

 St.-Veit-Denkmal
 Freilichtbühne Stedingsehre